Ezel (bier), biermerk van Brouwerij Bavik
Ezel (dier), zoogdier en lid van de familie van paardachtigen
 Ezel (molen), verticale balk met scharnierpunt van de vang
 Ezel (rundvlees), liesstuk
 Ezel (televisieserie), een Turkse actie- en dramaserie op tv
Ezel (tuinbouwvoertuig), een trekker met laadbak
 Kleine Ezel, een personage uit de prentenboeken van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen
 Scheldwoord voor een dom persoon, in vroegere tijden kregen kinderen die zich dom gedroegen in de klas een speciale muts op en werden ze als ezel in de hoek gezet
 Schildersezel, standaard waarop het doek staat tijdens het schilderen